Tierra 2 fue un pódcast de humor presentado por los comediantes chilenos Pedro Ruminot y Felipe Avello entre 2010 y 2015.

Estrenado el 30 de julio de 2010 en la desaparecida plataforma Podcaster, Tierra 2 consistía en una conversación entre Ruminot y Avello, con historias y anécdotas improvisadas destacadas por su humor absurdo, negro, improvisado y surrealista.

Historia

En 2008 Pedro Ruminot junto al periodista Daniel Aravena crean el podcast Vendetta Radio, al que posteriormente se sumaron los comediantes Sergio Freire y Felipe Avello.

Tras 24 episodios publicados en Podcaster entre 2008 y 2009, al año siguiente Ruminot y Avello crean Tierra 2, subiendo los capítulos a la misma plataforma. 

Tras dos temporadas, en 2013 el programa se suma a Súbela Radio, siendo transmitido los martes y jueves a las 21:30. El espacio anunció una serie de entrevistas a candidatos para las elecciones presidenciales de Chile de 2013, confirmando únicamente a Franco Parisi y Tomas Jocelyn Holt.

Entre 2014 y 2015 el programa desarrolló su última etapa en Niu Radio, siendo transmitido los lunes a las 23:00.

Actualmente algunos episodios están disponibles en Apple Podcasts y en Youtube.

Referencias

Enlaces externos 
 Tierra 2 en Apple Podcasts

Podcasts
Podcasts de Chile